Museo del Azulejo puede referirse a;
 Museo del Azulejo en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
 Museo del Azulejo en Lisboa, Portugal. 
 Museo del Azulejo Manolo Safont, en Onda, España. 
 Can Tinturé. Colección de azulejo de muestra Salvador Miquel, en Esplugas de Llobregat, España.